Илья́ Ре́пин: Репин, Илья Ефимович (1844—1930) — русский художник.
 Репин, Илья Харитонович (1914—1994) — полный кавалер ордена Славы.